Koseritz ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos von Koseritz (1832–1890), deutsch-brasilianischer Journalist und Vorkämpfer des Deutschtums im Süden Brasiliens
 Carolina von Koseritz (1886–1922), deutsch-brasilianische Schriftstellerin
 Ernst Ludwig Koseritz (1805–1838), württembergischer Offizier und Verschwörer (Franckh-Koseritz’sche Verschwörung)
 Hans Jakob von Koseritz (1610–1648), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft.
 Kurt von Koseritz (1838–1916), Staatsminister in Anhalt
sowie
 Koseritz (Adelsgeschlecht)